Deadly care (film), Amerikaanse televisiefilm uit 1987
Deadly care (Tangerine Dream), filmmuziek aangeleverd door de Berlijnse elektronische muziekgroep Tangerine Dream